Jeffrey Bertan Cohen (n. 1974), attore statunitense
 Jeffrey Maxwell Cohen (1939-1978), cestista statunitense